Кашгарцы, кашгарлыки () — крупнейшая этнографическая группа (юрт) уйгуров. Говорят на кашгарском говоре центрального диалекта новоуйгурского языка. Антропологически относятся в большинстве к памиро-ферганскому типу европеоидной расы, встречаются также представители индо-иранского типа. Общая численность около 25 млн, в основном проживают в Кашгарском оазисе, множество кашгарцев также имеются в гг. Урумчи, Кульджа, Карамай, потомки кашгарцев есть в уйгурских общинах центральноазиатских стран (много их в Бишкеке, Ташкенте, Ферганской долине), а также в Пакистане, Саудовской Аравии, Турции, странах Евросоюза, США, Австралии и Канаде.

История 
Кашгар, с древних времен был одним из крупнейших и влиятельных экономико-политических центров оазисов долины Тарима.

Первыми жителями Кашгарского оазиса, были видимо различные индоевропейские тохаро-иранские народы, первые государственные образования относятся к 1 тыс. до н. э. С вхождением региона в древнее хуннское государственное образование и с оседанием древних тюрков в Кашгарском оазисе, начинается процесс тюркизации тохаро-иранских этнических групп более многочисленными тюркскими этническими группами. С образованием Тюркского каганата тюркизация активизируется. Тюркизация в Кашгарском оазисе полностью завершилась в период становления Караханидского государства, когда от древних тохарских и восточно-иранских этносов остаются небольшие реликты, о которых пишет ещё Махмуд Кашгари, такие как канжак. К этому времени доминирующим языком в Кашгарии и в большей части Восточного Туркестана становится — караханидский язык или хакани (предок современного уйгурского языка). В начале X века Сатук Абдукерим Бограхан (правитель из династии караханидов), принимает ислам, который уже становился доминирующей верой в Кашгарии, постепенно вытесняя буддизм, манихейство и христианство. Бограхан и его потомки становятся ревностными мусульманами и начинают активное распространение ислама в других оазисах Восточного Туркестана, обращая в мусульманство хотанцев, жителей Илийского края, аксуйцев, ведя ожесточенные и продолжительные войны с переменным успехом с буддистско-христиано-манихейским Турфанским идыкутством.

Начиная с караханидов, тюркская мусульманская культура городов Кашгарии становилась преобладающей среди других городов-государств Восточного Туркестана, положив начало современной уйгурской культуре.

В период Монгольской империи, кашгарцы наряду с другими выходцами из Восточного Туркестана были в числе привилегированных меньшинств из числа которых в основном состояла купеческая элита и высшее чиновничество империи.

В послемонгольскую эпоху кашгарцы, ассимилировав различные монгольские племена, осевшие в Кашгарии, участвовали в создании Яркендского ханства, при этом уступив доминирующее положении Кашгара другому восточно-туркестанскому оазису — Яркенду. При первых ханах Яркенда (Султан-Саид-хан, Абдрашит-хан, Абдукарим-хан) кашгарские тюрки участвуют в военных походах против джунгар, киргизов, а также в Тибет, Кашмир, Ферганскую долину, Семиречье, Ладак, Кафиристан. С ослаблением ханства, и усилением влияния суфийских тарикатов (братств), кашгарцы становятся сторонниками белогорской ветви, верных потомкам Аппак-ходжи, в противовес яркендцам и хотанцам, в основном поддерживавших черногорцев. В результате длительных междоусобных войн с яркендцами-черногорцами, а также с турфанцами и их взаимного ослабления, попадают в зависимость от джунгар.

Восставая против джунгар и продолжая конфликтовать с яркендцами, кашгарцы, в начале цинских завоеваний в Восточном Туркестане (1755 г.), захватывают власть в Кашгаре, Яркенде, Хотане в лице белогорских ходжей — братьев Бурханэддин и Хан ходжей, и начинают организовывать сопротивление цинским войскам, объединив частично яркендцев и хотанцев. Вначале они одерживают несколько побед, но с приходом регулярных цинских войск народные ополчения мусульман Кашгарии начинают терпеть поражение.

Захватив Кашгарию и образовав на завоеванных землях наместничество Синьцзян, цинские власти более жестоко преследуют сторонников белогорцев (лидеры которых получили убежище в Кокандском ханстве), также назначают всех высших местных чиновников-хакимбеков из числа турфанцев и кумульцев, считая кашгарцев, наряду с хотанцами и яркендцами, ненадежными и более склонными к мятежам.

С этого периода начинаются многочисленные восстания мусульман Кашгарии, где ведущую роль играют кашгарцы-белогорцы, а Кашгар становится самым ненадежным и мятежным городом в западных владениях цинской империи. В 60-70-е годы XIX века Кашгар был столицей государства Йаттишар. В 1930-е годы Кашгар был центром Восточно-Туркестанской республики.

Торговля 

« Страна тянется на северо-восток и восток; народ тут торговый и ремесленный; прекрасные у них сады, виноградники и славные земли. Хлопку тут родится изрядно. Много купцов идут отсюда торговать по всему свету»

Кашгарцы, издавно активно участвовали в торговле на Великом Шелковым пути, водя караваны из Китая в страны Центральной Азии, Сибирь, Индию и Афганистан, и страны Ближнего Востока.

В Пакистане и в Саудовской Аравии (Мекка) до настоящего времени существуют караван-сараи — Кашгар Рабат, построенные на деньги богатых кашгарских торговцев, и предназначенные для отдыха, жилья паломников и места ведения бизнеса кашгарских и других уйгурских купцов.

Миграции 
Начиная с XVIII века, (вследствие цинских завоеваний) кашгарцы расселялись в Ферганской долине, по некоторым данным, численность их в конце XIX века составляя порядка 200 тыс. чел. Кашгарцы играли заметную роль в Кокандском ханстве, белогорские ходжи часто роднились с ханским домом, и пользовались большим влиянием, особенно в делах духовенства, набирая к себе в мюриды местных мусульман, которые затем становились их верными сторонниками и участвовали в освободительных войнах кашгарцев.

Выходцы из Кашгара входили в элиту Кокандского ханства. В начале XIX века из них состоял особый отряд «таглыков». Влиятельным сановником при Умар-хане был Юсуф-мингбаши-Кашгари (или Юсуф-таглык), на дочери которого был женат Мадали-хан. Большую роль при дворе кокандских ханов играло духовенство родом из Восточного Туркестана, к которому относилось многочисленное, в несколько сотен человек, семейство кашгарских ходжей. Одной из жен Худояр-хана была дочь кашгарца. К выходцам из Кашгара принадлежали военачальник Юнус-таглык, влиятельный чиновник при Худояр-хане — Иса-Авлия, а также поднявший восстание против русских в 1898 году ишан Мадали-халифа.
Ввиду близкой культурной схожести между кашгарцами и жителями Ферганской долины (узбеками), кашгарцы постепенно ассимилировались, до настоящего времени сохранились лишь несколько анклавов кашгарцев в Ферганской долине, это — Пахтаабад (Андижанская область, Узбекистан) и Кашгар-Кишлак (Ошская область, Киргизия).

«Наши предки родом из Кашгара, что сейчас в Китае находится. До сих пор многих местных людей называют „Кашгарлык“, что значит „Кашгарец“», — говорит Хашимов Одилбек, этнический уйгур, проживающий в селении Кашгар-Кишлак, что в окрестностях города Ош.
Старый район Кашгарка в г. Ташкенте, также был ранее заселён кашгарскими уйгурами, которые вели там торговлю, возможно, они также впоследствии ассимилировались. Нынешние кашгарские уйгуры Узбекистана, в большинстве своем мигранты 50-х—60-х годов XX века.

В Ташкенте позднефеодального периода в районе расположения Кашгарских ворот существовала махалля «Кашгар» («Кашгарка» — этноним, до сих пор сохранившийся в топонимике города). Насчитывалось 127 домовладений. Основное население — переселенцы из Кашгара. Главное занятие — торговля. Имелись базар, караван-сарай, мечеть и др. Позднее уйгуры оседали и в Паркенте (ныне Ташкентская область).

Частыми гостями Ташкента были купцы из Кашгара, что на западе нынешнего Китая. Многие из них оставались тут жить, создавали семьи, занимались уже не только торговлей, но и земледелием. К XVII—XVIII векам в районе между нынешним Алайским рынком и Анхором сформировалось целое поселение выходцев из Кашгара, которое так и назвали. Кашгарскими стали называть и находившиеся неподалёку Кокандские ворота. На рубеже XIX—XX веков здесь было около 125 домовладений, караван-сарай, мечеть.

В северной части Киргизии (Чуйская долина, Бишкек, Токмак), большинство кашгарских уйгуров также мигранты 50-60-х годов XX века, но есть также и более ранних времен, особенно в районе Прииссыкулья (Каракол), наряду с другими группами уйгуров. В Казахстане выходцев из Кашгара, значительно меньше.

Много кашгарцев в зарубежных уйгурских общинах, в Саудовской Аравии, Турции, Западной Европе, США, Австралии.

В XIX и XX веках, а также ранее, происходила миграция жителей Мавераннахра (узбеки), особенно ферганцев в Кашгарию, большая волна мигрантов приходится на 20-е и 30-е годы XX века, в период становления Советской власти, впоследствии большинство из них было ассимилировано кашгарцами, часть же ферганских мигрантов затем вместе с уйгурами мигрировали в страны Ближнего и Среднего Востока, большинство в Саудовскую Аравию.

Настоящее время 
В настоящее время, несмотря на свою численность, кашгарцы мало представлены в местных и партийных органах власти в СУАР, основная часть кашгарцев занята на малооплачиваемых работах в сельском хозяйстве и промышленности. Также немалая часть кашгарцев, занята в малом и среднем бизнесе, в крупно-оптовой торговле между Китаем и странами Центральной Азии и Пакистаном, в торговле с внутренними китайскими городами, большое количество кашгарцев трудятся во внутренних провинциях КНР, на фабриках и заводах (в 2009 г. с рабочими-кашгарцами возник конфликт на игрушечной фабрике в Гуандуне, позднее перекинувшийся в города СУАР).

Галерея

Известные кашгарцы 
 Аппак ходжа
 Ипархан
 Самсак-ходжа
 Джахангир-ходжа (организатор восстания в нач. XIX в.)
 Айса Альптекин, и его сын Аркин Альптекин
 Хасан Махсум (основатель Исламского движения Восточного Туркестана)
 Хуссейнжан Джалил (правозащитник)
 Исмаил Тиливалди (был главой народного правительства СУАР, 2003—2007 гг.)
 Мурат Насыров
 Дильназ Ахмадиева
 Хамза Кашгари
 Хаджиев Анвар Хаджиевич

См. также 
 турфанцы
 кумульцы

Примечания

Литература 
 Софья Губаева, «Население Ферганской долины» (Москва)
 Boulger, Demetrius Charles The Life of Yakoob Beg, Athalik Ghazi and Badaulet, Ameer of Kashgar (London: W.H. Allen & Co.) 1878
 Gordon, T. E. 1876. The Roof of the World: Being the Narrative of a Journey over the high plateau of Tibet to the Russian Frontier and the Oxus sources on Pamir. Edinburgh. Edmonston and Douglas. Reprint: Ch’eng Wen Publishing Company. Taipei. 1971.
 
 Hill, John E. 2004. The Peoples of the West from the Weilüe 魏略 by Yu Huan 魚豢: A Third Century Chinese Account Composed between 239 and 265 CE. Draft annotated English translation.  
 Hulsewé, A. F. P. and Loewe, M. A. N. 1979. China in Central Asia: The Early Stage 125 BC — AD 23: an annotated translation of chapters 61 and 96 of the History of the Former Han Dynasty. E. J. Brill, Leiden.
 Kim, Hodong Holy war in China. The Muslim Rebellion and State in Chinese Central Asia, 1864—1877 (Stanford University Press) 2004
 Puri, B. N. Buddhism in Central Asia, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 1987. (2000 reprint).
 Shaw, Robert. 1871. Visits to High Tartary, Yarkand and Kashgar. Reprint with introduction by Peter Hopkirk, Oxford University Press, 1984. ISBN 0-19-583830-0.
 Stein, Aurel M. 1921. Serindia: Detailed report of explorations in Central Asia and westernmost China, 5 vols. London & Oxford. Clarendon Press. Reprint: Delhi. Motilal Banarsidass. 1980.  
 Tamm, Eric Enno. The Horse That Leaps Through Clouds: A Tale of Espionage, the Silk Road and the Rise of Modern China. Vancouver: Doulgas & McIntyre, 2010.

Внешние ссылки и источники 
 Кашгар в XIX в.: Наша среднеазиатская граница. Кашгар ; Окончание . («Нива», 1879).
 T. Digby, Nests of the Great Game spies Shanghai Star, 9 May 2002.
 Images and travel impressions along the Silk Road — Kashgar 
 Six brothers on the Silk Road 

Кашгар
Уйгуры
Субэтносы уйгуров